James Cecil kan syfta på:

* James Cecil, 3:e earl av Salisbury (1648–1683), engelsk peer
 James Cecil, 4:e earl av Salisbury (1666–1694), engelsk peer 
 James Cecil, 5:e earl av Salisbury (1691–1728), brittisk peer
 James Cecil, 6:e earl av Salisbury (1713–1780), brittisk peer
 James Cecil, 1:e markis av Salisbury (1748–1823), brittisk peer
 James Cecil, 3:e baron Rockley (1934–2011), brittisk peer

Se även 

 James Gascoyne-Cecil